Celler ist der Familienname der folgenden Personen:

 Emanuel Celler (1888–1981), US-amerikanischer Politiker
 Miroslav Celler (1991–2023), slowakischer Squashspieler

Siehe auch:
 Zeller
 Celle (Begriffsklärung)